Итурральде () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Итурральде, Альфонсо (род. 1949) — мексиканский актёр.
 Виванко Итурральде, Мануэль Игнасио де (1806—1873) — перуанский военный и политический деятель; президент Перу (1843—1844).
 Мора Итурральде, Мария Тереса (1902—1980) — кубинская шахматистка, международный мастер (1950) среди женщин.
 Ниеве Итурральде, Микель (род. 1984) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Итурральде Гонсалес, Эдуардо (род. 1967) — испанский футбольный арбитр.